Cette page contient les pages d'homonymie de Le Breton et le Breton.

Patronyme 

 Alain Le Breton (1888-1964), évêque de Tamatave ;
 André Le Breton ou André-François Le Breton (1708-1779), libraire à l'initiative de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert ;
 Auguste Le Breton (1913-1999), pseudonyme de Auguste Montfort, écrivain français ;
 Constant Le Breton (1895-1985), peintre français ;
 David Le Breton (1953-), anthropologue et sociologue français ;
 Éliane Le Breton (1897-1977), médecin et directrice de recherches française ;
 Erwan Le Breton (19?-), scénariste français de bande dessinée ;
 François Le Breton (15?-1586?), écrivain du  ;
 François Joseph Le Breton d'Orgenois (1750-18?), maire de La Nouvelle-Orléans ;
 Geoffroi le Breton (10?-1128), archevêque breton ;
  ;
 Guillaume-Gabriel Le Breton, dramaturge de la Renaissance ;
 Henri Le Breton (1928-2022), homme politique français ;
 John Le Breton (1779-1848), officier et juge de paix canadien ;
 Julie Le Breton (1975-), actrice québécoise ;
 Louis Le Breton (1818-1866), peintre de marine ;
 Nathalie Le Breton (1965-), journaliste et animatrice de télévision française ;
 Paul Le Breton (1833-1915), homme politique français ;
 Pierre Le Breton (1805-1886), évêque français ;
 Raoul le Breton (c.1260-1309), philosophe du Moyen Âge ;
 Roger Le Breton (1914-1997), médecin légal français ;
 Ronan Le Breton (né en 1972), scénariste français de bande dessinée ;
 Simon le Breton (c.1420-1473), compositeur de l'école bourguignonne ;
 .

Autres 
 Le Breton de Paris, ancien journal de l'amicale des Bretons de Paris.
 Plage de la pointe Le Breton, une plage de Guadeloupe.
 La pointe le Breton, un cap de Guadeloupe.